Нинна — эра японского традиционного летосчисления;
 Нинна-дзи — храм, построенный в эру Нинна.